Lindqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Lindqvist (* 1972), schwedischer Handballspieler
 Birgitta Lindqvist (1942–2010), schwedische Skilangläuferin
 Birgitta Lindqvist (Schriftstellerin) (* 1945), schwedische Kinderbuchautorin 
 Catarina Lindqvist-Ryan (* 1963), schwedische Tennisspielerin
 Cecilia Lindqvist (1932–2021), schwedische Sinologin, Schriftstellerin und Fotografin
 Christer Lindqvist (* 1963), Sprachwissenschaftler und Skandinavist
 Christian Lindqvist (1948–2006), schwedischer Archäologe und Osteologe
 Christian Lindqvist (Mediziner), finnischer Mediziner
 Elin Lindqvist (* 1982), schwedische Schriftstellerin

 Erik Lindqvist (1886–1934), schwedischer Segler
 Felicia Lindqvist (* 1995), schwedische Biathletin
 Frans Wilhelm Lindqvist (1862–1931), schwedischer Erfinder (Primus-Kocher)
 Hélène Lindqvist (* 1968), schwedische Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin (Sopran)
 Herman Lindqvist (* 1943), schwedischer Schriftsteller, Journalist und Populär-Historiker
 Inge Lindqvist (* 1935), schwedischer Skispringer
 Ingvar Lindqvist (1921–1991), schwedischer Chemiker
 Jenny Lindqvist (* 1978), schwedische Eishockeyspielerin
 John Ajvide Lindqvist (* 1968), schwedischer Autor
 Lars-Åke Lindqvist (* 1959), schwedischer Ruderer
 Nicolina Lindqvist (* 1997), schwedische Biathletin
 Rasmus Lindqvist (* 1979), finnischer Bandyspieler
 Selim A. Lindqvist (1867–1939), finnischer Architekt 
 Stefan Lindqvist (1967–2020), schwedischer Fußballspieler
 Sune Lindqvist (1887–1976), schwedischer Archäologe
 Sven Lindqvist (Fußballspieler) (1903–1987), schwedischer Fußballspieler
 Sven Lindqvist (1932–2019), schwedischer Autor
 Torsten Lindqvist (1925–2002), schwedischer Pentathlet
 Torsten Lindqvist (Mediziner) (1906–2007), schwedischer Mediziner 

Sonstiges:
 Lindqvist-Nunatak, Nunatak im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Lindquist (Begriffsklärung)
 Lindkvist (Begriffsklärung)